Die Saison 2021/22 der Volleyball Champions League der Frauen begann mit der ersten Runde am 21.–23. September 2021 und endete mit dem Finale am 22. Mai 2022 in Ljubljana. Hier gewann der türkische Verein VakıfBank Istanbul gegen Imoco Volley Conegliano aus Italien und konnte sich für die Niederlage im Endspiel der Vorsaison revanchieren.

Modus 
Die ersten drei Runden wurden im K.-o.-System ausgetragen. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Gruppenphase. Dort spielten 20 Mannschaften in fünf Vierergruppen im Modus Jeder gegen Jeden. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Für die Rangliste der Gruppen war zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele maßgeblich, gefolgt von der erzielten Punktzahl, dem Satzquotient, dem Punktquotient und dem direkten Vergleich. Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale, das mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wurde. Dies galt auch für das Halbfinale. Das Finale wurde in einem Spiel ausgetragen.

Spielplan

Die Qualifikationsrunden

Gruppenphase 
Folgende Mannschaften waren für die Gruppenphase gesetzt:

KO-Runde 
Die russischen Mannschaften aus Kasan, Moskau und Kaliningrad wurden wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine von allen CEV-Wettbewerben ausgeschlossen. Daher erreichte Fenerbahçe Istanbul kampflos das Halbfinale, während sich der Sieger aus dem Duell Monza gegen Conegliano direkt für das Finale qualifizierte.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2021/22 (Frauen)
Volleyballsaison 2021/22
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften